Theile ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Theile (1904–1986), deutscher Kunsthistoriker, Autor, Übersetzer und Journalist
 Brigitte Theile (* 1973), deutsche Rundfunkredakteurin und -moderatorin; verh. Theile-Dallmus
 Charlotte Theile (* 1987), deutsch-schweizerische Journalistin und Autorin
 Christel Looks-Theile (1930–2015), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 David Theile (* 1938), australischer Schwimmer

 Fritz Theile (1884–1911), deutscher Radrennfahrer
 Hans Theile (* 1971), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Herbert Theile (1930–2022), deutscher Humangenetiker
 Johann Theile (1646–1724), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Johann-Dietrich Theile (1793–1873), deutscher Firmengründer und Unternehmer
 Karl Gottfried Wilhelm Theile (1799–1854), evangelischer Theologe
 Michele Theile (* 1935), deutscher Maler, lebt in Italien
 Paul Theile (1919–2006), deutscher Lokalhistoriker, Heimatforscher, Schulrektor und Autor
 Richard Theile (1913–1974), deutscher Physiker
 Rolf Theile (* 1923), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Theile (1937–2018), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler

Theile ist der Name folgender Unternehmen:
 J.D.Theile GmbH & Co. KG, deutscher Hersteller von Ketten und Zubehör, Maschinenbau